Cadmus sau Cadmos este un erou din mitologia greacă, fiu al regelui Agenor al Sidonului. Unul dintre frații prințesei Europa, Cadmus este trimis în căutarea ei după ce Zeus, transformat în taur, o răpește. Călătoria îl poartă pe meleagurile Beoției, unde ridică cetatea Teba. Conform legendelor, descendenții lui Cadmus au domnit la Teba timp de mai multe generații, inclusiv în vremea Războiului troian.

Cadmus a fost recunoscut de grecii antici (Herodot c. 484 - c. 425 î.Hr., unul dintre primii istorici greci) ca fiind cel care a introdus elenilor alfabetul fenician original.

Etimologia numelui lui Cadmus este incertă. Traduceri din greacă, arabă și ebraică denotă că numele ar putea însemna excelent sau venit din est.

Mitologie
După ce Zeus o răpește pe Europa, Agenor, regele Sidonului, le poruncește celor trei fii ai săi, Fenix, Cilix și Cadmus, să străbată lumea și s-o găsească. Cei doi frați se rătăcesc de Cadmus și, de frică să se întoarcă acasă, întemeiază cetăți noi în care să domnească. Fenix devine astfel regele Feniciei, iar Cilix, al Ciliciei.

Cadmus călătorește până ajunge la poalele muntelui Parnas, unde urcă să ceară informații despre sora sa Oracolului din Delphi. Aici Apollo, vorbind prin preoteasa Pitia, îi ordonă să renunțe la Europa și să își urmeze propriul destin. Să calce pe calea arătată de o vită fermecată (în alte variante taur) până în locul în care aceasta va cădea moartă de oboseală. Acolo să pună bazele noii sale fortărețe. Săvârșind acestea, va atinge gloria, dar va plăti mai târziu prin multe suferințe. Cadmus respectă zeii și face întocmai cum i s-a zis.

Odată ajuns la destinație, Cadmus sărută pământul dăruit și începe să pregătescă o ofrandă Atenei (în alte variante lui Zeus). Își trimite însoțitorii să aducă apă de la izvorul din vecinătate. Soarta face ca aceștia să fie uciși de păzitorul acelei ape, un balaur al cărui tată era Ares.  Cadmus se răzbună și omoară monstrul. Este apoi instruit de Atena să semene dinții dragonului în pământ. Din acesta apar o seminție de oameni înarmați și feroce, numiți Spartoi („semănat”). Aruncând o piatră printre ei, Cadmus îi face să cadă unii peste alții până când mai supraviețuiesc doar cinci, care îl ajută să construiască cetatea Tebei și devin fondatorii celor mai nobile familii din acel oraș.

Nunta cu Armonia
Balaurul fusese sacru pentru Ares, așa că zeul l-a pus pe Cadmus să ispășească o pedeapsă de opt ani, slujindu-l. Potrivit relatărilor tebane, la încheierea acestei perioade, zeii i-au dat-o ca soție pe Harmonia („armonie”, literalmente „a pune sau a aduna laolaltă”). La Teba, Cadmus și Harmonia au început o dinastie cu un fiu, Polydorus, și patru fiice, Agave, Autonoë, Ino și Semele.

La nunta celebrată la Samotracia (sau Teba) au fost prezenți toți zeii; Harmonia a primit ca daruri de nuntă un peplos lucrat de Atena și un colier făcut de Hefaistos. Acest colier, denumit Colierul Armoniei, a adus nenorocire tuturor celor care l-au posedat. 

În pofida naturii divine rânduite căsătoriei și regatului său, Cadmus a trăit pentru a le regreta pe amândouă: familia sa a fost lovită de nenorociri grave, iar orașul de tulburări civile. În cele din urmă, Cadmus a abdicat în favoarea nepotului său, Penteu.

Familia lui Cadmus

Note

Legături externe

 Cadmus in painting

Mitologia greacă
Personaje din mitologia greacă
Ucigași de dragoni